La mécanique générale désigne une activité industrielle ou une branche de la physique.
 Mécanique générale est une maison d'édition québécoise.